Die Stiftung Allgemeinmedizin – the primary health care foundation ist eine deutsche bürgerliche und gemeinnützige Stiftung, gegründet in Jena mit Geschäftssitz in München. Sie ist international tätig und fördert die wissenschaftlichen Interessen, die Aus-, Weiter- und Fortbildung von Hausärzten sowie die Forschung und Praxis in der Primärversorgung. Die Stiftung wurde 2013 von dem Allgemeinmediziner und Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München Jochen Gensichen errichtet.

Stiftungszwecke 
 Berufsbild des Hausarztes in der gesellschaftlichen Wahrnehmung stärken
 Förderung der medizinischen Primärversorgung
 Förderung der Bildung, Wissenschaft, Forschung, Praxis, Innovation und Mildtätigkeit im Hinblick auf Qualifizierung des hausärztlichen Berufs
 Optimierung von Diagnose-, Behandlungs- und Vorsorgekonzepten und der Patientenversorgung durch Förderung wissenschaftlicher Pilotprojekte auf dem Gebiet der Allgemeinmedizin
 Führungskräfteprogramme im Fach Allgemeinmedizin für Fachärzte in Weiterbildung

Tätigkeitsfelder 
Veranstaltung und Förderung von Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung von Hausärzten, Stipendien für Studierende, Förderung von Promotionen und Forschungsprojekten. Veröffentlichung einer Filmreihe von Hausärzten für Hausärzte und Patienten. Jährlich veranstaltet die Stiftung zusammen mit der Melanchthon-Akademie Köln ein medizinethisches Symposium für Ärzte und Patienten und ist Herausgeber der „Schriftenreihe der Stiftung Allgemeinmedizin“ zu Themen der Medizinethik.

Die Stiftung ist Veranstalter der jährlichen Hufeland-Lecture und verleiht an die Redner einen Stiftungs-Preis. Bisherige Preisträger:
 Michael M. Kochen (2014)
 Gerd Gigerenzer (2015)
 Paul Glasziou (Bond University Australien, 2016)
 Henriette Herwig (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 2017)
 Frede Olesen (Universität Aarhus, 2018)
 Micha Brumlik (2019)
 Norbert Donner-Banzhoff (Philipps-Universität Marburg, 2020)
Jane Goodall (2021)
 Der Planet als Patient 
 Harald Kamps (2021)
 Spürend denken, verwoben handeln. Skizzen eines allgemeinmedizinischen best account

Stiftungsorgane 
Vorstand: Jochen Gensichen (Stifter und Gründungsvorstand)

Kuratorium
 Annette Becker, Abteilung für Allgemeinmedizin, Präventive und Rehabilitative Medizin der Philipps-Universität Marburg
 Lisbeth Heckel, Volkswirtin, Lohr am Main
 Marianne Koch,  Internistin, Buchautorin und ehemalige Filmschauspielerin, Tutzing
 Manfred Kock, Alt-Präses und ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland
 Andreas Linde, Leitender Oberarzt, Psychiatrische Dienste Aargau (PDAG)
 Peter Meinecke, Jurist und Unternehmer, Freiburg im Breisgau
 Sylvia Sänger, Gesundheitswissenschaftlerin, SRH Hochschule für Gesundheit Gera
 Karl-Walter Jauch: Bis 2020 Ärztlicher Direktor des Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität München.
 Hannelore Wächtler: (Pensionierte) Lehrbeauftragte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Finanzierung 
Die Stiftung finanziert sich mit aus dem Stiftungsvermögen erzielten Erträgen und Spenden.

Weblinks 
 Homepage
 Thüringer Stiftungsverzeichnis

Einzelnachweise 

Stiftung in Thüringen
Non-Profit-Organisation
Gegründet 2013
Organisation (Jena)
Allgemeinmedizin